Cinema:
 The Parent Trap (pel·lícula de 1961), dirigida per David Swift i protagonitzada per Hayley Mills, Maureen O'Hara i Brian Keith
 The Parent Trap (pel·lícula de 1998), dirigida per Nancy Meyers i protagonitzada per Lindsay Lohan, Dennis Quaid i Natasha Richardson; és un remake de la de 1961